Примо́рские А́льпы:
 Приморские Альпы — горный район в Альпах.
 Приморские Альпы — департамент Франции.
 Приморские Альпы — провинция Римской империи.